Leary ist der Familienname folgender Personen:

 Brianne Leary (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin und Erfinderin
 Cornelius Leary (1813–1893), US-amerikanischer Politiker
 Denis Leary (* 1957), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 John Scott Leary (1881–1958), US-amerikanischer Schwimmer
 Lewis Leary (1906–1990), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Sean Leary († 2014), US-amerikanischer Bergsteiger
 Timothy Leary (1920–1996), US-amerikanischer Psychologe und Autor

Leary ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Leary (Georgia)
 Leary (Texas)
 Leary (Washington)

Siehe auch:

O’Leary